Meanguera (Morazán), een gemeente in het Salvadoraanse departement Morazán
 Meanguera del Golfo, een gemeente in het Salvadoraanse departement La Unión
 Meanguera (eiland), een Salvadoraans eiland in de Golf van Fonseca